ТМА — многозначная аббревиатура:
 ТМА — 3,4,5-Триметоксиамфетамин
 ТМА — Ташкентская медицинская академия
 ТМА — тепломассообменный аппарат
 ТМА — термомеханический анализ
 ТМА — термомагнитный анализ
 ТМА — топливомасляный агрегат
 ТМА — триметиламин

См. также 
 ТМАО — триметиламин-оксид
  — аббревиатура латиницей